Паращук — фамилия:

 Паращук, Владимир Николаевич (1952—2017) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2005), муж легкоатлетки Ирины Приваловой.
 Паращук, Михаил Иванович (1878—1963) — болгарский скульптор украинского происхождения.
 Паращук, Юрий Григорьевич (1966—2014) — волонтер Евромайдана, Герой Украины.

См. также 
 Паращенко